Lista przedstawia wszystkich kierowców uczestniczących w wyścigach zaliczanych do mistrzostw azjatyckiej serii GP2.

Według narodowości

Bibliografia 
 GP2 Asia Series (2008 – )

 
Strony przeglądowe – sport